Стару́хін () — російське прізвище. Походить від російського «старуха» — стара жінка.

Персоналії 
 Віталій Старухін (1949—2000) — український футболіст.
 Всеволод Старухін (* 1971) — генеральний директор ДТЕК Енерго.

Російські прізвища